

Шахове — село, Донецька область, Покровський район
 Шахове — село, Луганська область, Сватівський район